Zwyciężczynie konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich – zestawienie zawodniczek i drużyn, które przynajmniej raz odniosły zwycięstwo w konkursach indywidualnych lub drużynowych Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet.

Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet organizowany jest corocznie przez Międzynarodową Federację Narciarską, w miesiącach pomiędzy listopadem a marcem. Konkursy przeprowadzane są przede wszystkim w Europie, poza nią przynajmniej raz odbyły się w Japonii, Korei Południowej i Kazachstanie. 

Pierwszą edycję Pucharu Świata kobiet przeprowadzono w sezonie 2011/2012 (dla porównania pierwszy cykl mężczyzn zorganizowano w sezonie 1979/1980). Od sezonu 2017/2018 organizowane są również zawody drużynowe kobiet, zaliczane do Pucharu Narodów (wcześniej dwukrotnie rozegrano konkursy drużyn mieszanych, w których udział wzięły zespoły złożone z kobiet i mężczyzn). Niektóre z konkursów zaliczane były również do innych klasyfikacji turniejowych – do Lillehammer Triple, Raw Air i Russian Tour Blue Bird.

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet odniosła Sara Takanashi, która czterokrotnie zdobyła Kryształową Kulę. Trzykrotnie triumf w klasyfikacji generalnej odniosła Maren Lundby, jako jedyna dokonała tego trzy razy z rzędu. W konkursach Pucharu Świata najwięcej zwycięstw odniosła Sara Takanashi, która 63 razy była najlepsza w zawodach. W klasyfikacji wszech czasów drugie miejsce zajmuje Maren Lundby z 30 zwycięstwami, a trzecie – Daniela Iraschko-Stolz z 16 wygranymi. W zawodach drużynowych najwięcej zwycięstw odniosła reprezentacja Japonii (trzy wygrane, w tym jedna w konkursie mieszanym), po dwa zwycięstwa mają na koncie zespoły z Austrii, Niemiec, Norwegii  i Słowenii. Najbardziej utytułowanymi zawodniczkami w konkursach drużynowych są Yūki Itō i Sara Takanashi z trzema zwycięstwami na koncie.

Konkursy indywidualne

Zwyciężczynie chronologicznie

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Klasyfikacje zawodniczek

Klasyfikacja wszech czasów 
W tabeli podano dziesięć zawodniczek z największą liczbą zwycięstw w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Klasyfikacja według sezonów 
W tabeli przedstawiono zawodniczki z największą liczbą zwycięstw w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w poszczególnych sezonach.

Konkursy drużynowe

Zwyciężczynie chronologicznie

2012/2013

2013/2014

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Klasyfikacje drużyn

Klasyfikacja wszech czasów 
W tabeli podano reprezentacje według liczby zwycięstw w drużynowych konkursach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Do statystyk wliczono również dwa konkursy drużyn mieszanych.

Klasyfikacja według sezonów 
W tabeli przedstawiono reprezentacje z największą liczbą zwycięstw w drużynowych konkursach Pucharu Świata w poszczególnych sezonach.

Klasyfikacja zawodniczek 
W tabeli podano zawodniczki z co najmniej dwoma zwycięstwami w drużynowych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich